Paradactylaria är ett släkte av svampar. Paradactylaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paradactylaria